Уильямс, Брайан ():
 Уильямс, Брайан (род. 1964) — британский музыкант, основатель проекта Lustmord.
 Уильямс, Брайан Дуглас (род. 1959) — американский телеведущий и главный редактор NBC Nightly News.
 Уильямс, Брайан Карсон (более известен как Бизон Дил; 1969—2002) — американский баскетболист, выступавший на позиции центрового.